Локет може бити:

 Локет (Соколов), град у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република
 Локет (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република